Il singolare maschile dell'UNICEF Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Dmitrij Tursunov ma è stato sconfitto al primo turno da Philipp Petzschner.

Nella finale David Ferrer ha sconfitto Philipp Petzschner per 6-3, 6-4.

Teste di serie

 David Ferrer (campione)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Robin Haase (primo turno)

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Łukasz Kubot (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2012
ATP World Tour 2012